Села:
 Стародубівка — Донецька область, Мангушський район
 Стародубівка — Донецька область, Слов'янський район